Ponsonby ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Ponsonby, 1. Baron Ponsonby of Shulbrede (1871–1946), britischer Staatsbeamter, Politiker, Schriftsteller und Pazifist
 Edward Ponsonby, 2. Baron Sysonby (1903–1956), britischer Adliger und Offizier
 Edward Ponsonby, 8. Earl of Bessborough (1851–1920), britischer Eisenbahnmanager und Peer
 Frederick Ponsonby, 1. Baron Sysonby (1867–1935), Privatsekretär im englischen Königshaus
 Frederick Cavendish Ponsonby (1783–1837), britischer Generalmajor, Gouverneur von Malta
 Frederick Ponsonby, 3. Earl of Bessborough (1758–1844), irischer Adliger und Politiker
 Frederick Ponsonby, 4. Baron Ponsonby of Shulbrede (* 1958), britischer Staatsbeamter, Politiker, Schriftsteller und Pazifist

 Rupert Ponsonby, 7. Baron de Mauley (* 1957), britischer Peer und Politiker der Conservative Party
 Sarah Ponsonby (1755–1831), Ladies von Llangollen, siehe Ladies von Llangollen
 Vere Ponsonby, 9. Earl of Bessborough (1880–1956) britischer Adliger, Geschäftsmann und Generalgouverneur von Kanada
 Victoria Ponsonby, Baroness Sysonby (1874–1955), britische Adlige und Kochbuchautorin
 William Ponsonby (1772–1815), britischer Generalmajor

Orte:
 Ponsonby, ein Stadtteil von Auckland City, Neuseeland
 Ponsonby, eine Gemeinde in der englischen Grafschaft Cumbria, nahe Sellafield
 Ponsonby, eine Geisterstadt in der kanadischen Provinz Ontario

sowie
 Ponsonby Tarn, See westlich der Nuklearanlage Sellafield, Cumbria, England

Siehe auch:
 Baron Ponsonby of Shulbrede